Salomão Benevides Gadelha (Sousa, 29 de agosto de 1957 - Pombal, 25 de novembro de 2010), mais conhecido por Salomão Gadelha, foi um advogado e político brasileiro.

Biografia
Filho de José de Paiva Gadelha e Miriam Benevides Gadelha, era irmão de Marcondes Gadelha, Renato Gadelha, Doca Gadelha, Paulo Gadelha e Dalton Gadelha, primo de André Gadelha e tio do ex-deputado federal Leonardo Gadelha, pai de Mirella, Myriam, Lafayette e Maria Alice Gadelha, e avô de Marina. Era viúvo de Aline Pires Gadelha, falecida em 2006.

Em sua carreira política foi candidato a vice-governador, deputado federal, deputado estadual e prefeito. Formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (onde passou em primeiro lugar). Tinha seu próprio escritório de advocacia em João Pessoa.

Quando prefeito de Sousa, fundou o Departamento de Águas e Esgotos de Sousa (DAESA), municipalizando o serviço; inaugurou o Centro Cultural Banco do Nordeste; foi eleito Presidente da União Nordestina de Prefeitos (no segundo encontro de prefeitos, em Natal).

Carreira política 
 1986: Candidato a deputado federal pelo PFL, possuiu a votação expressiva de 23.438 eleitores, mas não foi eleito.
 1988: Idealiza e inaugura a rádio Líder FM.
 1990: Novamente candidato a deputado federal pelo PFL. Obteve 15.632 votos, não sendo eleito.
 1994: Foi candidato a vice-governador da Paraíba na chapa de Francisco Evangelista, pelo PPR. Receberam 24.541 votos (2,18%), ocupando o quarto lugar.

 1998: Coordena a campanha de Marcondes Gadelha (PFL), que volta a Câmara Federal, com 48.439 votos.
 2000: Concorre a prefeitura de Sousa pelo PFL, recebendo 9.556 votos. Leonardo Gadelha foi o seu vice. João Estrela (PDT) foi o elegido: 12.040 votos. Ainda participaram do pleito: Lúcio Mattos, do PMDB (7.403 votos), e Dr. Pepê, do PL (1.429 votos).
 2002: Como João Estrela perde o mandato, a Prefeitura passa para as mãos de Salomão, que terminara em segundo lugar, 2 anos antes.
 2004: É eleito prefeito de Sousa, pelo PTB, com a votação de 15.426. André Gadelha é o vice. Lúcio Mattos (PDT) recebeu 14.096 votos, e Dr. Zé Célio (PSB) recebeu 3.679.
 2005: É eleito membro do diretório do PMDB.
 2006: Coordena, ao lado de sua esposa Aline, a campanha de Marcondes Gadelha (deputado federal) e a de Léo Gadelha (deputado estadual); ambos saem vitoriosos.
 2006: Foi eleito presidente da União Nordestina de Prefeitos.
 2009: Inaugura seu escritório de advocacia em João Pessoa.
 2010: Em sua última eleição, concorreu a deputado estadual pelo PMDB, obtendo 3.272 votos.

Morte
Na noite de 25 de novembro de 2010, Salomão Gadelha faleceu ao colidir seu veículo Astra com uma caminhonete L-200 pertencente ao IBAMA, próximo a Pombal, no Sertão paraibano. O ex-prefeito iria participar de uma palestra no Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da UFCG, Campus de Sousa, referente ao I Festival do Petróleo.

Prefeitos de Sousa (Paraíba)
Alunos da Universidade Católica de Pernambuco
Naturais de Sousa (Paraíba)
Mortes em acidentes de trânsito no Brasil
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Membros do Democratas (Brasil)
Membros do Partido Trabalhista Brasileiro